Jattó (szk. Jatov), Szlovákia, Nyitrai kerület, Érsekújvári járás
Jattó puszta, Nyitranagykér része.
Felsőjattó (szk. Horný Jatov), Tornóc része.